Crassispira zebra är en snäckart. Crassispira zebra ingår i släktet Crassispira och familjen Turridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
zebra